«Лариса Кадочникова. Автопортрет» — український повнометражний документальний фільм режисерів Дмитра Томашпольського та Лариси Кадочникової.

Про фільм 
Легенда українського кіно Лариса Кадочникова пише свій автопортрет. Протягом однієї ночі — від чистого аркушу до готового портрету. В цю ніч зникають межі часу та простору. У сусідній кімнаті — сцена театру імені Лесі Українки, у коридорі — сходи ВГІКу, а якщо вийти із будинку — можна опинитися в Мар-дель-Плата на березі Атлантичного океану, в місті, де тільки-но тріумфально демонструвалися «Тіні забутих предків», звідки і пішла світова слава актриси. А ще — три ролі, про які вона мріяла. І ця мрія здійсниться в цю ніч…

Тому що ця ніч особлива…

Кіноексперимент, в якому герой фільму сам виступає його автором.

Посилання 
 https://web.archive.org/web/20140316023810/http://sinua.dergkino.gov.ua/ua/film-ukrainian/show/339/larisa_kadochnikova_avtoportret.html

Документальні українські фільми 2013
Фільми російською мовою
Біографічні фільми України
Фільми Лариси Кадочникової
Фільми Дмитра Томашпольського
Біографічні фільми про жінок